Municipio de Westphalia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Westphalia (condado de Shelby, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Westphalia (condado de Anderson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Anderson.
 Municipio de Westphalia (condado de Clinton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clinton.